Владимир Бауэр:

 Бауэр, Владимир Анатольевич (1946—2007) — российский политик, футбольный функционер.
 Бауэр, Владимир Гариевич (род. 1969) — российский поэт.